John Taylor ou Jonathan Taylor est le nom de plusieurs personnes :
 John Taylor (1578-1653), poète anglais ;
 John Taylor (vers 1585-1651), peintre anglais ;
 John Taylor (), pirate anglais ;
 John Taylor (1704-1766), érudit anglais ;
 John Taylor (1703-1772), ophtalmologue anglais ;
 John Taylor (1779-1863), ingénieur des mines ;
 John Taylor (1781-1864), éditeur anglais ;
 John Taylor (1805-1842), figure du chartisme écossais ;
 John Taylor (1808-1887), américain, président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours de 1880 à 1887 ;
 John Taylor (1834-1922), botaniste français ;
 John Taylor (1859-1924), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Henry Taylor (1871-1963), golfeur américain ;
 John Taylor (1876-1951), joueur de rugby à XV britannique ;
 John Taylor (1882-1908), athlète et premier sportif afro-américain couronné aux Jeux olympiques ;
 John Taylor (1895-1971), joueur de rugby à XV australien ;
 John H. Taylor dit Pondoro (1904-1969), chasseur et braconnier irlandais en Afrique australe et de l'Est ;
 John Taylor (1904-1980) nageur olympique aux Jeux de 1924
 John Taylor (1913-1979), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John Taylor (1922-1999), éditeur et expert britannique dans l'aéronautique ;
 John Taylor (né en 1928), joueur britannique de hockey sur gazon ;
 John G. Taylor (1931-2012), physicien et auteur sceptique britannique ;
 John Taylor (1933-1966), pilote de Formule 1 ;
 John Taylor (baron Kilclooney) (1937-), homme politique britannique ;
 John Taylor (1941-2017), homme politique britannique ;
 John Taylor (1941-), pilote écossais, premier britannique champion d'Europe de rallycross en 1973 ;
 John Taylor (1942-2015), pianiste anglais de jazz ;
 John Taylor (né en 1943), homme politique britannique ;
 Jonathan Taylor (né en 1943), skieur anglais ;
 John Taylor (né en 1944), joueur de volley-ball américain ;
 John Taylor (né en 1945), joueur de rugby à XV gallois ;
 John Taylor (né en 1949), joueur de rugby à XV australien ;
 John Taylor (né en 1952), écrivain américain ;
 John Taylor (baron Taylor de Warwick) (1952-), homme politique britannique ;
 John Taylor (né en 1960), bassiste anglais du groupe Duran Duran ;
 John Taylor (1962-), joueur de football américain.